Narda  – comune della provincia di Vas (Ungheria)
 Narda  – gruppo musicale rock filippino
 Narda  – luogo del Ciclo dell'Eredità
 Narda  – Narda Fabrizio Cropani Marina